Albrecht Dürer (1471-1528), peintre et graveur allemand, personnalité la plus connue de la famille des peintres Dürer ;
Agnes Dürer, épouse d'Albrecht Dürer, mentionné précédemment ;
Albrecht Dürer l'Ancien (1427-1502), orfèvre allemand, père d'Albrecht et de Hans Dürer ;
 Barbara Dürer (1452-1514), mère d'Albrecht Dürer.
Hans Dürer (1490-1538), peintre allemand, frère d'Albrecht ;
 Otto Dürer (1909-1994), producteur de cinéma autrichien.

Voir aussi 
 Durrer